Ausztria
Schwarzach, település Vorarlberg tartomány Bregenzi járásában

 Németország
Schwarzach, település Bajorországban
Schwarzach, település Baden-Württemberg tartományban